Râul Toplița se poate referi la:

 Toplița - afluent al râului Barcău
 Toplița - afluent al râului Bârsa
 Toplița - afluent al râului Bâsca Mare
 Toplița - afluent al râului Bradu
 Toplița - afluent al râului Comarnic
 Toplița - afluent al râului Holod
 Toplița - afluent al râului Jiul de Vest
 Toplița sau Topolița - afluent al râului Moldova
 Toplița - afluent al Mureșului
 Toplița - afluent al râului Plai
 Toplița - afluent al râului Sohodol
 Toplița - afluent al râului Sucevița
 Toplița - afluent al râului Timiș
 Toplița - afluent al râului Vâlsan

Vezi și 
 Toplița (dezambiguizare)
 Râul Toplicioara (dezambiguizare)